Jacques Rougeau Sr., 1930, Canadees professioneel worstelaar
 Jacques Rougeau Jr., 13 juni 1960, zoon van Jacques Rougeau Sr., Frans-Canadees professioneel worstelaar